Stilinović ist der Familienname folgender Personen:

 Božidar Stilinović (* 1936), jugoslawischer bzw. kroatischer Biologe
 Branka Stilinović (1926–2016), jugoslawische Opernsängerin
 Marijan Stilinović (1904–1959), jugoslawischer Diplomat und Politiker
 Mladen Stilinović (1947–2016), jugoslawischer bzw. kroatischer Konzeptkünstler